Pawel Iwanowitsch  Melnikow ist der Name folgender Personen:

 Pawel Iwanowitsch Melnikow (1818–1883), russischer Schriftsteller
 Pawel Iwanowitsch Melnikow (Geologe) (1908–1994), sowjetischer Geologe